Yangmei kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangmei (socken), Guizhou, 
 Yangmei (ort i Kina, Fujian),

Taiwan 

 Yangmei (ort), Taiwan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar